De Europese kampioenschappen schaatsen zijn schaatskampioenschappen die voor de mannen sinds 1891 worden georganiseerd, en voor de vrouwen sinds 1970. Sinds 1990 worden deze samen in hetzelfde weekend verreden.